Trichosirius är ett släkte av snäckor. Trichosirius ingår i familjen toppmössor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Toppmössor
Trichosirius